Voici la liste des planètes mineures numérotées de 178001 à 179000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 178001 à 179000

178001-178100

178101-178200

178201-178300

178301-178400

178401-178500

178501-178600

178601-178700

178701-178800

178801-178900

178901-179000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000